Átjáró-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Átjáró-barlang, dömösi barlang.
 Átjáró-barlang, kosdi barlang.
 Átjáró-barlang, a Hódoséri-átjáró másik neve.
 Átjáró-barlang, az Ördögárok 6. sz. barlang másik neve.
 Átjáró-barlang, a Vaskapui Átjáró-barlang másik neve.